Jasenná kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jasenná (ort i Tjeckien, Hradec Králové), 
 Jasenná (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar